Kosuke Ota (太田 宏介（おおた こうすけ)) (Aichi, 23 de julho de 1987) é um futebolista profissional japonês, lateral esquerdo, que atua pelo Nagoya Grampus.

Carreira 
Ota começou a carreira no Yokohama.

Seleção 
Ele fez sua estreia pela seleção contra o Iemen, pelas eliminatórias da Copa da Ásia de 2011.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Tóquio
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama FC
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Vitesse Arnhem
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015